246-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион - воинское подразделение РККА в Великой Отечественной войне. Надо иметь в виду, что также 246-й зенитный артиллерийский дивизион имелся в составе 6-й стрелковой дивизии   с 22 июня 1941 года по 20 января 1942 года, материальная часть которого была уничтожена в Бресте

История 

Дивизион сформирован 1 сентября 1941 года на базе 2-го зенитного артиллерийского полка 10-й бригады ПВО в Бологом.

В составе действующей армии с 1 сентября 1941 года по 29 сентября 1941 года.

С сентября 1941 года по август 1942 года является фронтовым дивизионом Северо-Западного фронта, в феврале 1942 года базируется у хутора Яшиных Старорусского района, на март 1942 года обороняет железнодорожный мост через Ловать, на июль 1942 года дислоцируется близ деревни Дубовицы Парфинского района.

В течение зимы-весны 1942-1943 года являлся армейским дивизионом 27-й армии

29 сентября 1943 года дивизион преобразован в 63-й гвардейский отдельный зенитный артиллерийский дивизион

Подчинение

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных эшелонов, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Зенитные дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны